Ши́це () — населённые пункты в Польше.

Населённые пункты 
 Шице – село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 Шице – село в Заверценском повяте Силезского воеводства